

Personnages 
Jawhar al-Siqilli est un général d'origine sicilienne au service de l'empire fatimide (911-992) ;
Jawhar Mnari (1976-), est un footballeur tunisien
Fouad Jawhar (1944-2013), est un grand peintre libanais

Lieux 
 Jawhar est le nom d'un État princier des Indes
 Jawhar est le nom de l'ancienne capitale de l'État de Jawhar
 Jawhar est une orthographe alternative du nom d'une ville de Somalie